Artos puede referirsea:
 El nombre común de la planta Lycium barbarum.
 El nombre común de la planta Lycium europaeum.
 El nombre común de la planta Rhamnus lycioides
 El nombre común de la planta Rhamnus saxatilis
 El nombre común de la planta '''''Rubus idaeus.